Javier puede referirse a:

 Javier (nombre), nombre propio de varón.

Toponimia 
 Javier (Navarra), población de la Comunidad Foral de Navarra (España).
 Javier (Leyte), población de la Provincia de Leyte (Filipinas).
 Javier de Surigao, barrio del municipio filipino de Barobo, en la provincia de Surigao del Sur.